Malakka – półwysep w płd.-wsch. części Azji.
 Cieśnina Malakka – położona między Płw. Malajskim a Sumatrą.
 Malakka – miasto w Malezji.
 Malakka – stan w Malezji.
 Malakka – dawny sułtanat w Azji.
 malakka – materiał plecionkarski